Ruutu est un nom de famille d'origine finnlandaise, signifiant « carré, diamant » ou « boîte ». Il peut faire référence à :

 Jarkko Ruutu (1975- ), joueur finlandais de hockey,
 Mikko Ruutu (1978- ), joueur finlandais de hockey,
  (1975- ), musicien finlandais, membre de Sunrise Avenue,
 Tuomo Ruutu (1983- ), joueur de hockey finlandais,
  (1887–1956), professeur de sciences politiques finlandais.

Voir aussi 
 Christian Ruuttu (1964- ), joueur de hockey finlandais.